Counsel for the Defense – film del 1912 diretto da Van Dyke Brooke
 The Counsel for the Defense – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 Counsel for the Defense – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Counsel for the Defense – film del 1925 diretto da Burton L. King